John Wood může být:

 John Wood (baseballista) (1872–1929) – americký baseballista
 John Wood (fotbalista) (1894–1971) – skotský fotbalista
 John Wood (herec) (1930–2011) – britský herec
 John Wood (kanoista) (1950–2013) – kanadský rychlostní kanoista
 John Wood (producent) – britský hudební producent a zvukový inženýr
 John Wood (ragbista) – britský ragbista

Externí odkazy